Апафі () — княжий рід.

Відомі представники:

 Міхай I Апафі (1676-1713) — трансільванський князь, батько Міхая II Апафі.
 Міхай II Апафі (1676-1713) — трансільванський князь, син Міхая I Апафі.